Силосучитл има више значења:

 Силосучитл (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Силосучитл (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику